Сан-Браш ( «Святой Власий») — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сан-Браш (Амадора) — муниципалитет Амадора округа Лиссабон.
 Сан-Браш (Прайа-да-Витория) — муниципалитет Вила-да-Прая-да-Витория округа Азорские острова.
 Сан-Браш (Рибейра-Гранде) — муниципалитет Рибейра-Гранде округа Азорские острова.

См. также 
 Власий Севастийский